Tilghman steht für:
 Tilghman Island, eine Insel im Talbot County, Maryland, Vereinigte Staaten

Tilghman ist Familienname folgender Personen:
 Matthew Tilghman (1718–1790), amerikanischer Politiker
 Tench Tilghman (1744–1786), amerikanischer Lieutenant Colonel im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 William Tilghman (1756–1827), amerikanischer Jurist und Politiker
 Lloyd Tilghman (1816–1863), General der Konföderierten Armee im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Benjamin Chew Tilghman (1821–1901), amerikanischer Erfinder
 Bill Tilghman (1854–1924), amerikanischer Sheriff, Politiker und Filmmacher
 Richard Tilghman (* 1920), amerikanischer Politiker, Mitglied des Senats und des Repräsentantenhauses im Bundesstaat Pennsylvania
 Earlington Carl Tilghman (1921–1981), amerikanischer R&B-Sänger, siehe Sonny Til
 Shirley M. Tilghman (* 1946), kanadische Biologin und Universitätspräsidentin